La  du Tour d'Espagne 2007 eut lieu le 14 septembre. Le parcours de 150 kilomètres relie Hellín à Torre-Pacheco.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2007

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2007 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

13
2007-13
2007, 13
2007, 13